Kupfergraben ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gewässer:
 Kupfergraben (Main-Donau-Kanal), Zufluss eines linken Sammelgrabens zum Main-Donau-Kanal gegenüber Baiersdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Kupfergraben (Ramsaubach), linker Zufluss des Ramsaubachs, linker Oberlauf des Erzbachs bis Eisenerz, Bezirk Leoben, Steiermark, der in die Enns mündet
 Kupfergraben (Roter Main), am Oberlauf Kaigraben, linker Zufluss des Roten Mains nahe Gottsfeld, Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kupfergraben (Spree), Abschnitt des Spreekanals in Berlin-Mitte neben der Straße Am Kupfergraben vom Zeughaus bis zur Einmündung in die Spree

Straße:
 Am Kupfergraben, Straße in Berlin-Mitte, neben dem Kupfergraben (Spree)

Siehe auch:

 Kupfer
 Kupferbach